

Красногор'є — село, Котельніцький район, Кіровська область
 Красногор'є — присілок, Слободський район, Кіровська область